Langholm kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Langholm (Agger Sogn) – et areal i Agger Sogn
 Langholm (Aggersborg Sogn) – et areal i Aggersborg Sogn
 Langholm (Dannemare Sogn) – en bebyggelse i Dannemare Sogn
 Langholm (Ejby Sogn) – en bebyggelse i Ejby Sogn
 Langholm (Hjembæk Sogn) – en bebyggelse i Hjembæk Sogn
 Langholm (Marstal Sogn) – et areal og et ejerlav i Marstal Sogn
 Langholm (Vidstrup Sogn) – en bebyggelse i Vidstrup Sogn
 Langholm (Ågerup Sogn) – en bebyggelse i Ågerup Sogn
 Se også
 Langholm, Skotland – en by i Skotland